Ел Аоро има више значења:

 Ел Аоро (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аоро (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику